En España existen varias ciudades con una Avenida de Andalucía.

Avenida de Andalucía (Alcoy)
Avenida de Andalucía (Benidorm)
Avenida de Andalucía (Cádiz)
Avenida de Andalucía (Granada)
Avenida de Andalucía (Huelva)
Avenida de Andalucía (Jaén)
Avenida de Andalucía (Madrid)
Avenida de Andalucía (Málaga)
Avenida de Andalucía (Puertollano)
Avenida de Andalucía (Ronda)
Avenida de Andalucía (Sevilla)